Andreas Mies e Oscar Otte hanno battuto in finale Mats Moraing e Tom Schonenberg 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Pablo Galdon /  Cristobal Saavedra-Corvalan (primo turno)
 Miguel-Angel Reyes-Varela /  Ricardo Urzua-Rivera (semifinali)

 Gleb Alekseenko /  Andrei Plotniy (primo turno)
 Juan-Pablo Amado /  Caio Zampieri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaler Apano Cup 2013